Асланове — селище Маріупольського району Донецької області
 Асланове — залізнична станція Донецької залізниці